Famous (álbum) - o terceiro álbum de estúdio da banda Puddle of Mudd, lançado em 2007
Famous (canção) - uma canção gravada pela banda Puddle of Mudd
Famous (filme)

Desambiguação